Muzej Hercegovine (Mostar)
Muzej Hercegovine (Trebinje), do 1994. Zavičajni muzej Trebinje
Muzeja Stare Hercegovine, Foča, također zvan Muzej Hercegovine